(La) Conspiración del silencio puede referirse a:

 Conspiración del silencio, película estadounidense de 1955, dirigida por John Sturges.
 Conspiración de silencio (miniserie), miniserie canadiense de Francis Mankiewicz de 1991.
 La conspiración del silencio, película alemana de 2014, dirigida por Giulio Ricciarelli.